Центральноафриканские мангры — крупнейший в Африке экорегион мангровых болот, расположенный на западном побережье Африки, в основном в Нигерии, его площадь составляет 30 996 км². Статус сохранности экорегиона оценивается как критический, его специальный код — AT1401.

Местоположение и описание 
Эти мангровые леса находятся в плодородных устьях рек и лагунах и содержат деревья до 45 метров высотой. Большая часть экорегиона находится в Нигерии, с важными областями в Камеруне и Экваториальной Гвинее, Габоне, Гане, Демократической республике Конго и на севере Анголы. Наибольшая площадь в регионе — в дельте реки Нигер в Гвинейском заливе, также есть области на восточной стороне дельты реки Кросс в Нигерии и Камеруне, вокруг города Дуала в Камеруне и в устье реки Муни на границе Экваториальной Гвинеи и Габона. Помимо того, что мангровые леса являются домом для многих видов фауны и флоры, они также фильтруют воду и создают на берегу отложения почвы, богатой питательными веществами. Мангры процветают во влажном тропическом климате, на берегах тёплых морей, в местах, где высокие приливы гонят воду вверх по течению рек. Поэтому мангров меньше на побережье Конго, где Бенгельское течение приносит холодную морскую воду, но отдельные области встречаются дальше к югу, в Анголе.

Флора 
Существуют пять основных местных видов мангровых деревьев в экорегионе: Ризофора мангле, Rhizophora racemosa, Rhizophora harrisonii, Авиценния блестящая и Лагункулария. Нипа кустистая была введена из Азии.

Фауна 
В регионе обитают богатые сообщества устриц, крабов, беспозвоночных, а также большое разнообразие рыб, которые укрываются и нерестятся среди мангров, поддерживая жизнь животных, включая обезьян,  и черепах — . Птицы включают гнездящихся водоплавающих, в том числе таких, как  и , а также большие стаи остальных, которые появляются здесь во время сезонных миграций.

Угрозы и охрана 
Нигерия является самой густонаселенной страной в Африке, которая увеличивает нагрузку на крупнейшие оставшиеся области этих плодородных прибрежных мест обитания. Большая часть побережья была очищена для городского и промышленного развития, например, для постройки таких сооружений, как нефтеперерабатывающие заводы в дельте реки Нигер, которые послужили причиной загрязнения рек и болот. Городские районы, которые ранее были манграми, включают Лагос в Нигерии и Дуалу в Камеруне. Другими проблемными моментами для региона являются обессоливание и сельское хозяйство. Тем не менее, мангры являются достаточно устойчивой средой обитания, поэтому небольшие изолированные полоски мангров сохраняются вдоль всего побережья Западной и Центральной Африке. Охраняемые территории включают  в Камеруне и  в Гане, , также в Гане, является местом, которое защищается Рамсарской конвенцией.

Провинции, полностью или частично расположенные в экорегионе 
 : Заире;
 : Приморское Огове, Эстуарий;
 : Большая Аккра, Вольта;
 : Центральное Конго;
 : Аква-Ибом, Байэлса, Дельта, Кросс-Ривер, Лагос, Огун, Ондо, Риверс;
 : Прибрежный регион, Юго-Западный регион;
 : Литораль.

Примечания

Ссылки 
 Центральноафриканские мангры (Всемирный фонд дикой природы) 
 Центральноафриканские мангры (National Geographic) 
 Центральноафриканские мангры (DOPA Explorer) 

Лесные экорегионы
Мангры
Экорегионы Ганы
Экорегионы Нигерии
Экорегионы Камеруна
Экорегионы Экваториальной Гвинеи
Экорегионы Габона
Экорегионы Демократической Республики Конго
Экорегионы Анголы